Miejscowości w USA:
 Port Austin – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
Gminy w USA:
 Port Austin (ang. Port Austin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron